Antoine Niquet (1636-1726), directeur de travaux, au service de Vauban ;
 Niquet Frères :
 Claude Niquet dit l'aîné (vers 1770-1831), graveur français ;
 Claude [?] Niquet dit le jeune, frère du précédent ;
Paul Niquet (), cabaretier parisien ;
Eugène Niquet (1877-1943), résistant belge et militant wallon ;
Marcel Niquet (1889-1968), peintre français ;
 (1910–1986), préhistorien allemand ;
Gilberte-Louise Niquet (1930-2013), auteure d'ouvrages scolaires et de romans ;
Bernard Niquet (1946-2011), préfet français ;
 (1956-), journaliste allemand ;
Hervé Niquet (1957-), chef d'orchestre français.

Notes et références